

Persone
 Giuseppe Canestrini (1807-1870) – storico e bibliotecario italiano
 Giovanni Canestrini (1835-1900) – biologo, naturalista e aracnologo italiano, fratello di Riccardo
 Riccardo Canestrini (1857-1891) – entomologo italiano, fratello di Giovanni
 Giovanni Canestrini (1893-1975) – giornalista, storico, arbitro di calcio, dirigente sportivo e ingegnere italiano
 Sandro Canestrini (1922-2019) avvocato, attivista e politico italiano
 Duccio Canestrini (1956) – antropologo, giornalista e scrittore italiano, figlio di Sandro

Altro
 Pomatoschistus canestrinii – nome scientifico del ghiozzetto cenerino, piccolo pesce delle acque lagunari del Nord Adriatico